Аржантёй:

 Аржантёй — северо-западное предместье Парижа, с юридическим статусом коммуны департамента Валь-д'Уаз.
 Аржантёй — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс .